Олтени има више значења:

 Олтени (Лучени), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Олтени (Улиешти), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Олтени (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Олтени (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Олтени (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Олтени (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Олтени (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Олтени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Олтени (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Олтени (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији